Adolfo Kaminsky (1925-2023), résistant français ;
 Albert Hanan Kaminski (1950-), réalisateur de dessins animés israélien, d'origine belge ;
 Dan Kaminsky (1979-2021), chercheur en sécurité informatique ;
 David Daniel Kaminsky (1911-1987) dit Danny Kaye, acteur, chanteur et danseur américain; 
 Ely Halpérine-Kaminsky (1858-1936), écrivain et traducteur franco-russe ;
 Frank Kaminsky (1993), joueur américain de basket-ball ;
 Jean Kaminsky (?-), journaliste français ;
 José Youcef Lamine Kaminsky (1977-) dit Rocé, rappeur et producteur français, fils de Adolfo Kaminsky;
 Howard Kaminsky (1940-2017), éditeur, auteur et producteur de films américain ;
 Max Kaminsky (1913-1961), joueur professionnel et entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 Melvin Kaminsky (1926-), nom de naissance de Mel Brooks, réalisateur, acteur, producteur exécutif, scénariste, compositeur et producteur américain ;
 Sarah Kaminsky (1979-), autrice et scénariste française, fille de Adolfo Kaminsky ;
 Suzanne Kaminski (1943-1943), la plus jeune enfant juive déportée de Belgique ;
 Stuart M. Kaminsky (1934-2009), auteur américain.

Divers 
 Trophée Max-Kaminsky, trophée remis annuellement au meilleur défenseur de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario

Patronyme polonais
Patronyme juif